De Trofeo TIM is een jaarlijks voetbaltoernooi tussen Internazionale, Juventus FC en AC Milan dat sinds 2001 wordt gespeeld.

Het toernooi wordt niet erkend door officiële voetbalorganisaties, aangezien er niet volgens de officiële IFAB/FIFA-regels wordt gespeeld. Er worden drie wedstrijden van 45 minuten gespeeld en bij gelijkspel wordt de wedstrijd met een strafschoppenserie beslist. Winst na de normale speeltijd wordt beloond met drie punten, na strafschoppen met twee punten, verlies na strafschoppen met één punt en een "normaal" verlies levert geen punten op.

Winnaars 
2001 AC Milan
2002 Internazionale
2003 Internazionale
2004 Internazionale
2005 Internazionale
2006 AC Milan
2007 Internazionale
2008 AC Milan
2009 Juventus
2010 Internazionale
2011 Internazionale
2012 Internazionale

Edities

2001 
Plaats: Triëst

2002
Plaats: Triëst

2003
Plaats: Ancona

2004
Plaats: Milaan

2005
Plaats: Triëst

2006
Plaats: Milan
Beste speler: Del Piero (Juventus)

2007
Plaats: Milan
Beste speler: Recoba ( Internazionale)

2008
Plaats: Turijn
Beste speler: Seedorf (AC Milan)

2009
Plaats: Pescara
Beste speler: Amauri (Juventus)

2010
Plaats: Bari
Beste speler: Sneijder ( Internazionale)

2011
Plaats: Bari
Beste speler: Vučinić (Juventus)

2012
Plaats: Bari

Vriendschappelijk voetbaltoernooi
Voetbal in Italië
Sportevenement in Milaan